Pehria kan syfta på:

 Pehria (djur) – ett släkte av fjärilar
 Pehria (växter) – ett släkte av växter